Парламентские выборы в Таджикистане 2000 — очередные, вторые в истории независимого Таджикистана. Состоялись Избирались 63 депутата Палаты представителей (Маджлиси намояндагон) I созыва — нижней палаты Высшего собрания (Маджлиси Оли) Республики Таджикистан. Высшее собрание Таджикистана стало двухпалатным по итогам всенародного конституционного референдума 26 сентября 1999 года.

Предыстория 
Это были первые парламентские выборы после завершения гражданской войны (1992-1997) в республике.

Партийный ландшафт Таджикистана претерпел значительные изменения в преддверии выборов. После того, как многочисленные оппозиционные партии были запрещены во время гражданской войны, некоторые из них были воссозданы после 1997 года в рамках договоренности между правительством и оппозицией. После того, как таким образом сформировался разнообразный и плюралистический партийный ландшафт, за несколько месяцев до выборов количество ограничений возросло. Шесть партий были запрещены или приостановлены, в основном из-за формальных ошибок при регистрации или нарушения правил проведения выборов во время избирательной кампании.. Такая ужесточенная политика правительства вызвала обеспокоенность оппозиции по поводу справедливости выборов. В августе 1999 года двум основным оппозиционным партиям - Исламской партии возрождения Таджикистана и Демократической партии Таджикистана - было разрешено голосовать. Кроме того, многие оппозиционные политики из приостановленных партий числились в избирательных списках других партий или баллотировались в качестве независимых кандидатов в одном из избирательных округов. Таким образом возникла политическая конкуренция между различными партиями и кандидатами. 

В итоге к участию в выборах ЦИК республики допустила шесть партий — правящую Народно-демократическую партию Таджикистана во главе с Эмомали Рахмоновым, в целом провластную Коммунистическую партию Таджикистана во главе с Шоди Шабдоловым, а также четыре оппозиционных партии: Партию исламского возрождения Таджикистана во главе с Саидом Абдулло Нури, Демократическую партию Таджикистана во главе с Махмадрузи Искандаровым, Социалистическую партию Таджикистана во главе с Мирхусейном Назриевым, а также группу кандидатов «Новая оппозиция», которая объединила членов небольших и незарегистрированных партий, а также некоторых беспартийных кандидатов. Официально все они были зарегистрированы как независимые кандидаты, но формально были членами этой группы, планируя сформировать свою фракцию под этим названием в случае прохождения в парламент.

Результаты

Оценки 
Большинство наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, наблюдавших за этими выборами, критически отнеслись к ним. В частности, представители ОБСЕ отметили, что «парламентские выборы 2000 года в Таджикистане не были проведены в соответствии с обязательствами страны-члена перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Примечания

Ссылки 

Выборы в Таджикистане
Т
Февраль 2000 года
События 26 февраля
2000 год в Таджикистане